Ladislaus I van Hongarije (+1095), koning van Hongarije (1077-1095)
 Wladislaus I Herman (1043-1102), hertog van Polen (1079-1102)
 Wladislaus I van Bohemen (ca. 1070-1125), hertog van Bohemen (1109-1117, 1120-1125)
 Wladislaus I van Oppeln (ca. 1225-ca. 1281), hertog van Opole (1246-1281)
 Wladislaus de Korte (1260-1333), groothertog en koning van Polen (1306-1333)
 Ladislaus van Napels (1377-1414), koning van Napels (1386-1414)
 Ladislaus Posthumus (1440-1457), koning van Bohemen, aartshertog van Oostenrijk (1440-1457) en koning van Hongarije (1444-1457)